Вільгельміна фон Гіллерн (;  11 березня 1836 —  15 грудня 1916) — німецька актриса і письменниця. Донька актриси і письменниці Шарлотти Бірх-Пфейфер

Життєпис 
Вільгельміна народилась 1836 року і жила все дитинство та юність у Берліні. Стала актрисою в Готі. В 1857 році вона вийшла заміж за юриста у Фрайбурзі-ім-Брайсгау. 8 грудня 1882 року її чоловік помер. Після цього письменниця жила в Обераммергау та Тутцинзі.

Письменство 
Найважливіші романи і оповідання були написані Вільгельміною фон Гіллерн в 1860-х і 1870-ті роки. Один з них, Only a Girl, було перекладено Анніс Чі Вістер англійською мовою.

Літературні твори 

 Heinrich Groß: Deutschlands Dichterinen und Schriftstellerinen. Thiel, Berlin 1882, S. 131f.
 Heinrich Groß: Deutschlands Dichterinen und Schriftstellerinen in Wort und Bild. Band 2. Thiel, Berlin 1885, S. 477—484.
 Fritz Abshoff: Bildende Geister. Unsere bedeutendsten Dichter und Schriftsteller der Gegenwart und Vergangenheit in charakteristischen Selbstbiographien. Oestergaard, Berlin 1905, S. 48.
 Franz Brümmer: Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Reclam, Leipzig 1913, S. 214.
 
 Elisabeth Friedrichs: Lexikon deutschsprachiger Schriftstellerinnen des 18. und 19. Jahrhunderts. Metzler, Stuttgart 1981, S. 131.
 Susanne Kord: Ein Blick hinter die Kulissen. Deutschsprachige Dramatikerinnen des 18. und 19. Jahrhunderts. Metzler, Stuttgart 1992, S. 285f., 384.
 Gerhard J. Bellinger und Brigitte Regler-Bellinger: Schwabings Ainmillerstrasse und ihre bedeutendsten Anwohner. Ein repräsentatives Beispiel der Münchner Stadtgeschichte von 1888 bis heute. Norderstedt 2003, S. 147—148 — ISBN 3-8330-0747-8; 2. Aufl. 2012, ISBN 978-3-8482-2883-6; E-Book 2013, ISBN 978-3-8482-6264-9.

Культурний вплив 
Твір Die Geyer-Wally став основою для лібрето останньою і найбільш успішної опери італійського композитора Альфредо Каталані Валлі.

Примітки

Посилання

Джерела 

 Wikisource-logo.svg Rines, George Edwin, ed. (1920). «Hillern, Wilhelmine von » . Encyclopedia Americana.
 Gilman, D. C.; Peck, H. T.; Colby, F. M., eds. (1905). «Hillern, Wilhelmine von » . New International Encyclopedia (1st ed.). New York: Dodd, Mead.

Німецькі письменниці
Померли в Баварії
Статті з джерелами з Вікіданих
Померли 1916
Померли 25 грудня
Померли 15 грудня
Уродженці Мюнхена
Народились 1836
Народились 11 березня